La denominación de Caristia puede referirse a:

 Caristia, territorio y lengua prerromana del norte de España.
 Caristia, fiesta de la Antigua Roma que se celebraba el 22 de febrero.